Золотково — деревня в Кесовогорском районе Тверской области, входит в состав Кесовского сельского поселения.

География 
Деревня находится в 15 км на север от райцентра посёлка Кесова Гора.

История 
В 1818 году в селе была построена каменная Казанская церковь с 3 престолами, метрические книги с 1780 года. 

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Васьянской волости Кашинского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня являлась центром Золотковского сельсовета Кесовогорского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Кесовского  сельского округа, с 2005 года — в составе Кесовского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кесовогорского района